В канадской провинции Нью-Брансуик насчитывается восемь городов. По данным переписи 2016 года, совокупное население этих восьми городов составляло 272 174 человека, а средняя численность населения — 34 022 человека. Самым крупным и самым маленьким городом Нью-Брансуика являются Монктон и Кэмпбелтон с населением 71 889 и 6 883 человек соответственно.
</onlyinclude>

Примечания 

Нью-Брансуик

Города